La Supercoppa turca 2008 è stata la trentaseiesima edizione della Türkiye Süper Kupası. Si è disputata il 17 agosto 2008 alla MSV-Arena di Duisburg, in Germania, e ha visto di fronte i campioni di Turchia in carica del  e il Kayserispor, detentore della Coppa di Turchia.

Il  si è aggiudicato il trofeo per l'undicesima volta nella propria storia.

Tabellino

Formazioni

Note

Calcio nel 2008
2008
Competizioni sportive a Duisburg